Il singolare  dello  Sporting Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Potito Starace era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Simone Bolelli 6–7(7), 2–6.

Teste di serie

  Potito Starace (finale)
  Andreas Seppi (secondo turno, ritiro)
  Andrej Golubev (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

 Frederico Gil (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Sporting Challenger 2010